Fossaria cockerelli är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1906. Fossaria cockerelli ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
cockerelli